Egner ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Egner (* 1957), deutscher Jurist
 Dieter Egner (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Eugen Egner (* 1951), deutscher Zeichner und Schriftsteller
 Fritz Egner (* 1949), deutscher Moderator
 Halvor Egner Granerud (* 1996), norwegischer Skispringer
 Heike Egner (* 1963), deutsche Geografin
 Hermann Egner (1947–2005), deutscher und Komponist
 Liselotte Becker-Egner (1931–2015), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Marie Egner (1850–1940), österreichische Malerin
 Peter Egner (1922–2011), deutsches SS-Mitglied und Sicherheitsbeamter
 Peter Schmitt-Egner (* 1944), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer 
 Thorbjørn Egner (1912–1990), norwegischer Kinderbuchautor und -illustrator
 Ursula Egner, deutsche Tandemradfahrerin und Paralympionidin

Siehe auch:
 Dr. Margrit Egnér-Stiftung, Schweizer Stiftung